Вотергейт () — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Палм-Біч штату Флорида.

 Вотергейтський скандал () — політичний скандал у США 1972—1974, що закінчився відставкою президента країни Річарда Ніксона, єдиною в історії США відставкою президента.

 Вотерґейтський комплекс () — архітектурний комплекс в північно-західному Вашингтоні, збудований у 1962–1967 роках.